

Patronyme 

 Jean-Honoré Fragonard (1732-1806), peintre français, un des principaux peintres français du  ;
 Honoré Fragonard (1732-1799), cousin du précédent, anatomiste français ;
 Marie-Anne Fragonard (1745-1823), épouse de Jean-Honoré, peintre miniaturiste ;
 Alexandre-Évariste Fragonard (1780-1850), fils de Jean-Honoré, peintre et sculpteur ;
 Théophile Fragonard.

Autres 
 La parfumerie Fragonard, ainsi nommée en 1926 en hommage à Jean-Honoré Fragonard.
 Le musée Fragonard, à Maisons-Alfort, nommé ainsi en l'honneur d'Honoré Fragonard.
 Fragonard, comédie musicale de Gabriel Pierné (1934).
 Les Deux Fragonard, film réalisé par Philippe Le Guay en 1989.   

Homonymie de patronyme